Leptocythere är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1925. Leptocythere ingår i familjen Leptocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Leptocythere